Wichrów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Wichrów, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Wichrów, un village de la voïvodie de Łódź
 Wichrów, un village de la voïvodie d'Opole